Molinari ima više značenja:
 Molinari, Frosinone
 Molinari, Piacenza